Сигрид Мария Элизабет Раусинг (; р. 29 января, 1962, Лунд) — шведская филантропка, антрополог, публицист. Является основателем Фонда Сигрид Раусинг, одного из крупнейших филантропических союзов Великобритании, владелица журнала «Granta».

Биография

Ранние годы 
Сигрид Раусинг − дочь шведского бизнесмена Ханса Раусинга и жены Марит Раусинг. Имеет сестру Лисбет Раусинг и брата Ханса-Христиана Раусинга. Её дедушка Рубен Раусинг был соучредителем шведского производителя упаковки Tetra Pak.

Выросла в городе Лунд, в Швеции, изучала историю в Йоркском университете с 1983 по 1986 год. Получила в 1987 году степень магистра социальной антропологии в Университетском колледже Лондона. Далее в докторате занималась постсоветской антропологией, для чего в 1993—1994 годах собирала воспоминания людей в одном из эстонских колхозов. В 1997 году, получила звание доктора наук по социальной атнропологии из соответствующего департамента в Университетском колледже Лондона, где и продолжила исследования.

Карьера 
Книга Раусинг, монография о докторантуре, называется «История, память и идентификация в пост-советской Эстонии: конец колхозов» («History, Memory, and Identity in Post-Soviet Estonia: The End of a Collective Farm)», её издали в типографии Оксфордского университета в 2004 году. Книга включает много статей разной тематики, например «Французская Этнология» («Ethnologie Française)».

Книга воспоминаний «Все прекрасно» («Everything Is Wonderful») − это мемуары о годе, который она прожила в Эстонии, собирая данные о шведах, живущих в Балтии, эта книга издана в американской типографии «Grove Atlantic» и в шведской типографии «Bonniers» весной 2014 года.

Раусинг иногда пишет статьи в газету «New Statesman», также публиковала статьи о правах человека в «Guardian» и «Sunday Times».

Весной 2005 года Сигрид с мужем Эриком Абраганом (Eric Abraham) и публицистом Филиппом Гвин-Джонсом (Philip Gwyn-Jones) основала издательство «Portobello Books», той же осенью она приобрела «Granta», известный литературный журнал, вместе с его издательством.

В феврале 2013 года она была признана одной из ста самых влиятельных женщин Британии, это произошло в программе «woman’s Hour» на радио BBC Radio 4.

Филантропия 
В 1988 году Раусинг основала благотворительную организацию «Sea Foundation». В 1996-м году она передаёт деньги в траст, названный именем её дедушки и бабушки, «Ruben and Elisabeth Rausing Trust». Этот фонд был переименован в честь Сигрид («Sigrid Rausing Trust») в 2003 году, а в 2014-м году он предоставил £208.3 фунтов разнообразным организациям, которые занимаются охраной прав человека.

В 2004 году Сигрид получила награду от Международного конкурса по защите прав человека в категории «Глобальный Защитник». В 2005 году получила награду «Beacon Special Award» за фалантропию. 2006-м году её номинировали как «ту, которая меняет вид филантропии», награду от «women’s Funding network’s».

Была одной из судей на медиа-конкурсе, устроенном Amnesty International 2009 и 2010 годах. Является заслуженным членом международной группы Human Rights Watch.

В июне 2014 года Сигрид избрали почётным членом Колледжа Св. Антония, что в Оксфорд.

Личная жизнь 
Замужем за теле — и театральным продюсером и актёром из ЮАР Эриком Абрахамом.

Библиография 
 Rausing, Sigrid (2004). «History, Memory, and Identity in Post-Soviet Estonia: The End of a Collective Farm». Oxford University Press. p. 192. ISBN 978-0-19-926318-9. 
 Everything Is Wonderful (2014) ISBN 978-0-8021-2217-9

Примечания 

Антропологи Швеции
Предприниматели Великобритании
Писатели по алфавиту
Писательницы Швеции
Филантропы Англии